Harvard College Observatory
Historisch Centrum Overijssel